Pyronia semiobscura är en fjärilsart som beskrevs av Hosp 1916. Pyronia semiobscura ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
semiobscura